

Patronyme 
 Annie Baillargeon (1978-), artiste canadienne.
 Blanche Baillargeon (1983-), contrebassiste, chanteuse, compositrice, réalisatrice et productrice québécoise.
 Charles-François Baillargeon (1798-1870), archevêque de Québec de 1867 à 1870.
 Claude Baillargeon (1949-2016), affichiste français.
 David Baillargeon (1996-), joueur canadien de squash.
 Elzéar Baillargeon (1877-1935), avocat québécois et bâtonnier du Québec.
 Hélène Pelletier-Baillargeon (1932-), écrivaine québécoise.
 Julien Baillargeon (1977-), cinéaste québécois.
 Normand Baillargeon (1958-), philosophe canadien, professeur en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal.
 Paul Baillargeon (1944-), compositeur québécois.
 Paule Baillargeon (1945-), actrice, réalisatrice et scénariste québécoise.
 Pierre Baillargeon (1916-1967), journaliste, romancier et poète québécois.

Toponymie

Canada (Québec)
 Canton Baillargeon, situé dans le territoire non organisé de Rivière-Saint-Jean (La Côte-de-Gaspé), dans la municipalité régionale de comté (MRC) La Côte-de-Gaspé, dans la région administrative de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.

 Lac Baillargeon, situé dans la zec Baillargeon, dans le territoire non organisé de Rivière-Saint-Jean (La Côte-de-Gaspé), dans la municipalité régionale de comté (MRC) La Côte-de-Gaspé, dans la région administrative de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.

 Pointe Baillargeon, située dans la municipalité Les Cèdres, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Vaudreuil-Soulanges, en Montérégie.

 Zec Baillargeon, située dans le territoire non organisé de Rivière-Saint-Jean (La Côte-de-Gaspé), dans la municipalité régionale de comté (MRC) La Côte-de-Gaspé, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.

Voir aussi

Homonymie de patronyme